Tadeusz Gołębiowski (1915–2004) – inżynier leśnik, żołnierz
 Tadeusz Gołębiowski (1916–1944) – powstaniec warszawski

Zobacz też 
 Tadeusz Gołębiewski